Hello America – siódmy album niemieckiego zespołu Blue System wydany 23 marca 1992 przez Hansa Records, oznaczony w katalogu numerem 212 842 (wydanie LP). Album zawiera 11 utworów.

Lista utworów 
LP (Hansa 212 842) – 23 marca 1992

Twórcy 
  Muzyka: Dieter Bohlen
  Autor tekstów: Dieter Bohlen
  Wokalista: Dieter Bohlen
  Producent: Dieter Bohlen
  Aranżacja: Dieter Bohlen
  Współproducent: Luis Rodríguez

Notowania na listach przebojów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Albumy Blue System
Albumy muzyczne wydane w roku 1992